Коган, Владимир:
 Коган, Владимир Зиновьевич (род. 1930) — заведующий кафедрой Новосибирского института связи, академик РАЕН (1994).
 Коган, Владимир Игоревич (1963—2019) — российский банкир, бизнесмен и чиновник.
 Коган, Владимир Львович (1920—1995) — советский белорусский боксёр, тренер по боксу.